Aleksandr Sierow (kolarz)
 Aleksandr Sierow (kompozytor)
 Aleksandr Sierow (piosenkarz)